De Gids (tijdschrift), een Nederlands literair tijdschrift
De Gids (televisieprogramma), een Nederlands tv-programma
De Gids N.V., een Belgische onderneming
 een televisiegids